«Мондовино» () — документальный фильм американского режиссёра Джонатана Носситера, премьера которого состоялась в рамках конкурсной программы Каннского фестиваля 2004 года. Удостоился номинации на премию «Сезар».

Название фильма может быть переведено как «Мир вина» или «Мировое вино». В то же время это каламбур с использованием имени одного из героев фильма — миллиардера-винодела Роберта Мондави.

Сюжет 

Фильм исследует проблемы глобализации в различных винодельческих регионах мира, влияние международных экспертов и консультантов на современную технологию виноделия. Анализируются причины укрепления позиций крупных производителей в ущерб интересам имеющих огромный опыт мелких крестьянских хозяйств. Джонатан Носситер проделал скрупулёзную работу, снимая материал для своего фильма в наиболее значимых винодельческих регионах, расположенных на трёх континентах. В своих интервью герои фильма говорят о любви к виноградной лозе, многовековой преемственности своего нелёгкого труда, иронично смотрят на появление нового поколения модных виноделов.

Интервьируемые 

 Роберт Мондави, его сыновья Майкл и Тим
 
 Роберт Паркер
 Юбер де Монтий и его дети (Вольне)
 Эме Гибер
 
 
 Лодовико и Пьеро Антинори
 Витторио и Бона Фрескобальди

Примечания

Ссылки 
  

Документальные фильмы США
Виноделие
Документальные фильмы о еде и напитках